Anjouanglasögonfågel (Zosterops anjuanensis) är en fågelart i familjen glasögonfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer enbart på ön Anjouan i ögruppen Komorerna. Tidigare inkluderades den allmänt som en del av madagaskarglasögonfågeln, men urskiljs numera oftast som egen art.

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Noter

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Glasögonfåglar
Zosterops